Junquillo menor puede referirse a:
 el nombre común de la planta Narcissus jonquilla;o
 el nombre común de la planta Narcissus assoanus.